Бексли () — пригород Крайстчерча на Южном острове Новой Зеландии, расположенный на западном берегу реки Эйвон, в её излучине, примерно в одном километре от . С запада Бексли граничит с пригородом .

Географическое положение 
Бексли — один из восточных пригородов Крайстчерча. На востоке территория пригорода ограничивается руслом реки Эйвон, на севере пригород доходит до Пейджс-роуд (), на западе — до Шаттл-драйв (), а на юге — до улиц Катбертс-роуд (), Бризс-роуд () и Бридж-стрит ().

Общая характеристика 
Бексли славится своими водно-болотными угодьями, на территории которых в последние годы ведётся благоустройство, строится жильё. В то же время на этих же территориях ведётся работа по сохранению экосистемы, открываются заказники. Вдоль реки Эйвон проложено множество аллей и пешеходных дорожек.

Бексли считается зоной с высоким риском наводнения. Река Эйвон может нести около 30 % осадков, выпадающих во время штормов, а многие районы пригорода могут испытывать угрозу наводнения во время приливов, поэтому в зданиях и сооружениях пригорода уровень первого/цокольного этажа может быть выше обычного.

Жилые дома в Бексли построены в разных архитектурных стилях, в основном эпохи 1960-х годов. С конца 1970-х годов крупные здания постепенно стали вытесняться более мелкими. Современные здания в зоне водно-болотных угодий с конца 1990-х годов в основном строятся как среднеразмерные здания в стиле бунгало.

В последние годы велись работы по соединению Анзак-драйв () и Бексли-роуд (), для того, чтобы  дошла до порта Литтелтон.

Землетрясения 

В результате землетрясения в сентябре 2010 года более 100 домов в пригороде были признаны непригодными для жилья вследствие повреждений, полученных при разжижении грунтов и затопления.

В результате февральского землетрясения пригород вновь пострадал от наводнения, вызванного разжижением грунтов. Были разрушены дороги, пострадала инфраструктура

В июне 2011 года Правительство Новой Зеландии объявило, что во многих районах Крайстчерчасуществует обширная зона значительных повреждений; успех инженерных решений может быть сомнительным с точки зрения дизайна, а с учётом продолжающейся сейсмической активности, любой начатый ремонт может стать затяжным и накладным для домовладельцев.
В результате Бексли и несколько других пострадавших районов были объявлены так называемой «красной зоной», а Правительство предложило владельцам собственности на этой территории выкуп имущества по рыночным ценам, образованным до землетрясения

Примечания 

Пригороды Крайстчерча